39-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Расстояние до экватора — 4315 км., до Южного полюса — 5682 км. На этой параллели продолжительность светового дня составляет менее 10 часов в сутки с 17 мая по 29 июля, в остальные дни — более.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 39-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Индийский океан, Австралию, Новую Зеландию, Тихий океан, Чили и Аргентину:

См. также 
 38-я параллель южной широты
 40-я параллель южной широты

Примечания 

Широта